North Arm (Australië), een dorp in de Australische staat Queensland 
 North Arm (Falklandeilanden), een dorp op de Falklandeilanden
 North Arm (Brits-Columbia), het noordelijke gedeelte van de rivier Fraser bij zijn monding in Vancouver, Canada
 North Arm (Newfoundland), een zeearm aan de westkust van het Canadese eiland Newfoundland

Zie ook 
 Northern Arm, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland